Радчино — название населённых пунктов в России:

 Радчино — село в Трубчевском районе Брянской области.
 Радчино — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Радчино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.